Кандык — многозначный термин:
 Кандык () — многолетнее травянистое луковичное растение, род семейства Лилейные.

Топоним

Казахстан 
 Кандык — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кандык — село в Мангистауском районе Мангистауской области.

Россия 
 Кандык — село в Хивском районе Дагестана.